Il detentore del titolo era Stanislas Wawrinka ma è stato eliminato in semifinale da Novak Đoković che ha poi vinto in finale su Andy Murray per 7-65, 64-7, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Novak Đoković (campione)
 Roger Federer (terzo turno)
 Rafael Nadal (quarti di finale)
 Stanislas Wawrinka (semifinale)
 Kei Nishikori (quarti di finale)
 Andy Murray (finale)
 Tomáš Berdych (semifinale)
 Milos Raonic(quarti di finale)
 David Ferrer (quarto turno)
 Grigor Dimitrov (quarto turno)
 Ernests Gulbis (primo turno)
 Feliciano López (quarto turno)
 Roberto Bautista Agut (secondo turno)
 Kevin Anderson (quarto turno)
 Tommy Robredo (primo turno, ritirato)
 Fabio Fognini (primo turno)

 Gaël Monfils (secondo turno)
 Gilles Simon (terzo turno)
 John Isner (terzo turno)
 David Goffin (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Julien Benneteau (primo turno)
 Leonardo Mayer (secondo turno)
 Pablo Cuevas (primo turno)
 Lukáš Rosol (secondo turno)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Santiago Giraldo (secondo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
<li> Martin Kližan (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Tim Puetz (primo turno)
  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Elias Ymer (primo turno)
  Tim Smyczek (secondo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Jan Hernych (primo turno)
  Aljaž Bedene (primo turno)
  Wang Yeu-tzuoo (primo turno)

  Michael Russell (primo turno)
  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Marius Copil (secondo turno)
  Kyle Edmund (primo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)
  Illja Marčenko (primo turno)
  Yuki Bhambri (primo turno)
  Laurent Lokoli (primo turno)

Lucky loser 
  Hiroki Moriya (primo turno)

Wildcard 

  John Millman (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)
  James Duckworth (secondo turno)
  Luke Saville (primo turno)

  Jordan Thompson (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Lucas Pouille (primo turno)
  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Australian Open 2015
ATP World Tour 2015